Рабаса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рабаса, Эмилио (1856—1930) — мексиканский литератор-прозаик и политик.
 Рабаса, Эмилио Оскар (1925—2008) — мексиканский политический деятель, министр иностранных дел Мексики.